Estação La Granja (Metro de Madrid) — estação de Metro de Madrid, na Espanha
 Estação La Granja (Metrô de Santiago) — estação de Metrô de Santiago, no Chile

La Granja